Kunt Ernő (1920–1994) festőművész, grafikus
Kunt Ernő (1948–1994) antropológus, fotóművész